La Coppa Italia di pallanuoto maschile 2008-2009 è la 18ª edizione della manifestazione dal 1970, anno in cui essa fu disputata per la prima volta.

Prima fase

Girone A (Latina)

Girone B (Civitavecchia)

Seconda fase

Girone C (Nervi)

Girone D (Catania)

Final Four

La Finale a quattro si sono disputate a Novara dal 25 al 26 aprile 2009.

Squadra vincitrice

Voci correlate
Serie A1 2008-2009

Sport acquatici nel 2008
Sport acquatici nel 2009
Edizioni della Coppa Italia di pallanuoto maschile